Соревнования в прыжке с шестом у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 2 и 3 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующей зимней чемпионкой Европы в прыжке с шестом являлась Екатерини Стефаниди из Греции.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 4,65 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 2 марта 2019 года. В сектор вышли 18 участниц.

Финал 
Основные соревнования в прыжке с шестом у женщин состоялись 3 марта 2019 года. Перед стартом турнира Анжелика Сидорова имела преимущество в 10 см перед ближайшей соперницей по лучшему результату сезона. Чемпионат Европы подтвердил данную расстановку сил. Россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, совершила четыре удачных прыжка, остановившись на отметке 4,85 м. Этот результат позволил ей во второй раз в карьере выиграть чемпионат Европы в помещении (впервые это произошло в 2015 году). Три попытки побить личный рекорд (и рекорд соревнований) на высоте 4,92 м оказались неудачными.

К рубежу 4,75 м подошли сразу 7 из 8 участниц, но помимо Сидоровой его смогла покорить только британка Холли Брэдшоу — она и стала серебряным призёром. Лучшей среди остальных спортсменок оказалась Николета Кириакопулу, завоевавшая бронзу с результатом 4,65 м.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки